Смешанная парная сборная Австралии по кёрлингу — смешанная национальная сборная команда (составленная из одного мужчины и одной женщины), представляет Австралию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Австралийская Федерация Кёрлинга ().

Результаты выступлений

Олимпийские игры 

(данные отсюда:)

Чемпионаты мира 

(данные отсюда:)

См. также 
 Мужская сборная Австралии по кёрлингу
 Женская сборная Австралии по кёрлингу
 Смешанная сборная Австралии по кёрлингу

Примечания

Ссылки 
 Австралия -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Австралийской Федерации Кёрлинга
 Видео: 

Австралия
Кёрлинг в Австралии
Кёрлинг